Puede referirse a:
El nombre común de la planta Arctium lappa
El nombre común de la planta Plantago coronopus